Гармонист:

 Музыкант, играющий на гармони
 Гармонист, Макс (1864—1907) — германский шахматист
 Гармонист — рисованный мультфильм, 2003, режиссер Светлана Быченко